Teatro Metropolitan può riferirsi a:

 Teatro Metropolitan – Catania, situato in via Sant'Euplio, di fronte al Palazzo delle Poste e inaugurato nel 1954
 Teatro Metropólitan – Città del Messico, situato nella Avenue Juárez y Balderas e inaugurato nel 1943 come cinema, dal 1995 convertito in teatro

Altro 
 Metropolitan Opera House – New York, situato all'interno del Lincoln Center sulla 66ª strada e inaugurato nel 1966 in sostituzione del suo omonimo predecessore eretto nel 1880 e demolito nel 1967